Rieti è il cognome di un'antica famiglia italiana di origine ebraica originaria di Rieti, diffusa in Italia e all'estero, evolutosi per corruzione nelle varianti Rietti / Riettis / Rietty / Arietti / Arieti.

 Gaio Isaac da Rieti, capostipite della famiglia
 Mosè ben Isaac da Rieti detto anche Mosè di Gaio (1388-1460), medico e poeta italiano, figlio di Gaio Isaac
 Arturo Rietti (1863-1943), pittore italiano
 Vittorio Rietti detto anche Victor Rietti (1888-1963), attore italo-britannico
 Robert Rietti (1923-2015), attore e regista britannico, figlio di Vittorio
 Rabbi Jonathan Rietti, rabbino statunitense, figlio di Robert

 Vittorio Rieti (1898-1994) compositore italo-americano
 Silvano Arieti (1914-1981), psichiatra italiano
 Margit Rietti, giornalista tedesca, corrispondente di BRAVO